Hormathia digitata är en havsanemonart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Hormathia digitata ingår i släktet Hormathia och familjen Hormathiidae. Arten är reproducerande i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
digitata